Список городов Техаса по численности населения включает в себя все города американского штата Техас с населением свыше 50 тысяч человек.

Города Техаса с населением более 100 тысяч человек

Города Техаса с населением от 50 до 100 тысяч человек

См. также 
 Список городов штата Техас
 Список агломераций Техаса
 Список округов Техаса
 Список городов США с населением более 100 тысяч жителей

Предыдущая версия этого списка была основана на результатах переписи населения США 2010 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

 
Техас
Города